The Constable's Daughter – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Constable's Daughter – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Cooley